Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 123-as, továbbá -as, 123A, 123Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 123-as busz (Budapest)
 123A busz (Budapest)
 123-as busz (Budapest, 1970–1976)megszűnt
 -as busz (Budapest, 1980–1981)megszűnt

 123-as busz (Pécs)megszűnt
 123Y busz (Pécs)megszűnt